Иэн Ричард Ходжкинсон (, род. 31 мая 1967 года) — канадский реслер и комментатор, более известный под псевдонимом Вампиро (). Наиболее известен сюжетным противостоянием с реслером Стингом в годы своего пребывания в WCW.

Выступал во многих промоушенах, но, пожалуй, самым известным этапом его карьеры является Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) в начале 1990-х годов, позже участвовал в промоушене World Championship Wrestling. Сейчас является комментатором в Lucha Underground. Ходжкинсон — частично действующий участник волонтерской организации Guardian Angels, является главой её отделения в Мехико. Также известен как солист готик-метал-группы Droch Fhoula и один из бывших участников хип-хоп-группы Dark Lotus.

Ранние годы 
В 80-е годы Ходжкинсон работал телохранителем группы Milli Vanilli. Он также утверждает, что был выбран на драфте хоккейной лиги провинции Онтарио.

Карьера

Начало (1984—1998)

World Championship Wrestling (1998—2000) 

В 1999 году, в период отсутствия сюжетной линии своего персонажа, Вампиро привлёк к сотрудничеству хоррор-панк-группу The Misfits, фанатом которой являлся. The Misfits приняли участие в нескольких выпусках Nitro, а её лидер Джерри Онли даже провёл матч в стальной клетке со Стивом «Доктор Смерть» Уильямсом. Для своего выхода Вампиро начал использовать композицию The Misfits «Kong at the Gates».

Wrestling Society X

Juggalo Championship Wrestling (2011—…) 
23 февраля 2011 года Вампиро официально возобновил свою карьеру, присоединившись к Juggalo Championship Wrestling как борец и консультант компании. Он работает с молодыми талантливыми реслерами и занимается расширением зрительской аудитории в странах Латинской Америки.

Личная жизнь 
Ходжкинсон вырос в доме вместе с матерью и двумя сестрами. Разведён. У него есть дочь Даша, крестный отец которой — британский реслер Норман Смайли.

Имеет отношение к лейблу Psychopathic Records. Дружит с Violent J и Shaggy 2 Dope, участниками хип-хоп-группы Insane Clown Posse, которые также являются реслерами, основателями и руководителями промоушена Juggalo Championship Wrestling.

Свободно разговаривает на испанском языке.

Состояние здоровья 
В 2020 году, в интервью YouTube-каналу Chris Van Vliet Ходжкинсон рассказал о наличии у него болезни Паркинсона.

Гиммик 
 Завершающие приёмы
 Vampiro Spike / Nail in the Coffin (Sitout scoop slam piledriver), иногда с верхнего каната
 Vampiro’s Bite (Chokeslam)
 Коронные приёмы
 Backdrop Suplex
 Легдроп в падении
 Летучий клоузлайн
 Headbutt
 Kneeling reverse piledriver
 Lifting spinning single-arm DDT
 Вариации пауэрбомбы
 С наклоном вперёд
 Pumphandle sitout powerbomb
 Супербомба
 Суплекс через голову живот-к-животу, иногда с верхнего каната
 Блок плеча
 Легдроп с разбега
 Uranage Slam
 Скуп-бросок
 Вертикальный суплекс
 Различные вариации ударов ногами
 Leg-feed spinning back kick
 Shoot kick
 Jumping Back Kick
 Ракетный дропкик
 Удар ишака
 Суперудак
 Spin kick, иногда с верхнего каната
 Spinning Heel Kick
 С Violent J
 Комбинация Electric chair (Violent J) / Diving clothesline (Vampiro)
 С Shaggy 2 Dope
 Aided Cutter
 Менеджеры
 Insane Clown Posse
 Джеймс Митчелл
 Ворон
 Музыкальные темы
 «Destroyer» by Vampiro (WCW)
 «Assassins (Instrumental)» by Insane Clown Posse
 «Take It» by Insane Clown Posse (WCW)
 «Kong at the Gates» by The Misfits
 «Abominable Dr. Phibes» by The Misfits
 «Dead American» by Lars Frederiksen And The Bastards (Independent circuit)
 «You Eclipsed By Me» by Atreyu (WSX / JCW)
 «Peep Show» by Droch Fhoula (WSX)
 «Back in Black» by AC/DC (AAA)
 «Walk» by Pantera (AAA)
 «Welcome To The Jungle» by Guns N' Roses (AAA — present)

Титулы и награды 
 Asistencia Asesoría y Administración
 AAA World Tag Team Championship (1 раз) — с Джо Лидером
 Rey de Reyes (2006)
 Consejo Mundial de Lucha Libre
 NWA World Light Heavyweight Championship (1 раз)
 Federacion Internacional de Lucha Libre
 FILL Heavyweight Championship (1 раз)
 Fiend Wrestling Germany
 FWG Championship (1 раз)
 International Wrestling Association
 IWA Hardcore Championship (3 раза)
 IWA Intercontinental Heavyweight Championship (1 раз)
 Juggalo Championship Wrestling
 JCW Heavyweight Championship (2 раза)
 Nu-Wrestling Evolution
 NWE World Heavyweight Championship (1 раз)
 Universal Wrestling Association
 UWA World Heavyweight Championship (1 раз)
 World Championship Wrestling
 Командный чемпион мира WCW (1 раз) — с Великим Мутой
 World Wrestling Council
 WWC Universal Heavyweight Championship (1 раз)
 Wrestling Society X
 WSX Championship (1 раз)
 Pro Wrestling Illustrated
 PWI ставит его 31 место среди 500 лучших реслеров в 2000 году.

Luchas de Apuestas

Примечания

Ссылки 
 
 Droch Fhoula official website
 VampiroMovie.com — a documentary about Vampiro
 Amazon.ca — a documentary about Vampiro
 Wrestling Society X Profile
 OWW Profile

Рестлеры, известные под псевдонимами
Комментаторы реслинга
Рестлеры Канады